Espátula - um utensílio de extremidade larga e plana 
Peixe-espátula -  uma família de peixes actinopterígeos pertencentes à ordem Acipenseriformes
Colher de pedreiro - uma colher ou espátula de aço em formato triangular

Desambiguação